

Населені пункти та їхні частини
 Максимільяново — село в гміні Осельсько Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Максимільяново — село в гміні Каменець Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Максимільяново — частина села Можиці в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Максимільяново — колонія в гміні Бобово Староґардського повіту Поморського воєводства

Примітки